Exclusif peut avoir plusieurs significations :

 Exclusif, émission de télévision française ;
 Exclusif colonial, monopole commercial dans les colonies ;
 Principe de l'Exclusif, application de ce monopole dans les colonies françaises des .

Voir aussi 
 Fonction OU exclusif, une fonction logique en algèbre ;
 

Homonymie